Brick bezeichnet:
 Brick (Film), US-amerikanischer Thriller aus dem Jahr 2005
 Brick (Band), US-amerikanische Funk-Jazz-Band
 Brick cheese, US-amerikanische Käsesorte
 Brick Township (New Jersey), US-amerikanische Stadt im Ocean County (New Jersey)
 Brick (Elektronik), defektes elektronisches Gerät

Brick ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham L. Brick (1860–1908), US-amerikanischer Politiker
 Anna Riwkin-Brick (1908–1970), schwedische Photographin
 Keith Panter-Brick († 2013), britischer Politikwissenschaftler
 Martin Brick (* 1939), deutscher Tierarzt und Politiker (CDU)
 Matthew Brick, australischer Duathlet
 Max Brick (* 1992), britischer Wasserspringer
 Paul Brick (unbekannt), österreichischer Tennisspieler
 Richard Brick (1945–2014), US-amerikanischer Filmproduzent und Hochschullehrer
 Scott Brick (* 1966), US-amerikanischer Schauspieler
 Thomas Brick (1947–2007), deutscher Mediziner und Politiker (CDU)

BRICS bezeichnet:
 eine aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika bestehende Staatengruppe, siehe BRICS-Staaten

im NRHP gelistete Objekte:
 Brick Block, in Chatham, Massachusetts, ID-Nr. 79000323
 Brick Chapel Church and Cemetery, in Canton, New York, ID-Nr. 05001461
 Brick Chapel United Methodist Church, in Greencastle, Indiana, ID-Nr. 03000973
 Brick Church Complex, in West New Hempstead, New York, ID-Nr. 84002947
 Brick Church Corners, in Ontario, New York, ID-Nr. 74001317
 Brick Church Mound and Village Site, in Nashville, Tennessee, ID-Nr. 73001759
 Brick Church Station, in East Orange, New Jersey, ID-Nr. 84002636
 Brick Commercial Block, in Fredericktown, Ohio, ID-Nr. 79003857
 Brick Gothic House, in Albia, Iowa, ID-Nr. 94000351
 Brick Hill, in Baltimore, Maryland, ID-Nr. 88000743
 Brick Hotel, in Georgetown, Delaware, ID-Nr. 79000644
 Brick House Farm, in Greensboro, Maryland, ID-Nr. 09000963
 Brick House Historic District, in Newcastle, Maine, ID-Nr. 09000013
 Brick House on Shun Pike, in Nicholasville, Kentucky, ID-Nr. 84001601
 Brick House on the Pike, in Ellicott City, Maryland, ID-Nr. 95001522
 Brick House Ruin, in Edisto Island, South Carolina, ID-Nr. 70000580
 Brick Inn, in Canton, Kentucky, ID-Nr. 80001672
 Brick Market, in Newport, Rhode Island, ID-Nr. 66000019
 Brick Mill Site, in Maryville, Tennessee, ID-Nr. 89000868
 Brick Presbyterian Church, in Perry, New York, ID-Nr. 07001042
 Brick Presbyterian Church Complex, in Rochester, New York, ID-Nr. 92000152
 Brick Row, in National City, Kalifornien, ID-Nr. 73000431
 Brick Row Historic District, in Athens, New York, ID-Nr. 80002617
 Brick School, in Winslow, Maine, ID-Nr. 77000068
 Brick School House, in Aurora, Maine, ID-Nr. 80000221
 Brick Store Building, in Bridgewater, New York, ID-Nr. 96000486
 Brick Streets Neighborhood Historic District, in Tyler, Texas, ID-Nr. 04000379
 Brick Tavern House, in St. Clairsville, Ohio, ID-Nr. 95001330
 Brick Tavern Stand, in Montour Falls, New York, ID-Nr. 94001283
 Brick Vernacular House No. 1, in Madison, Ohio, ID-Nr. 80003108
 Brick Vernacular House No. 2, in Madison, Ohio, ID-Nr. 80003109

Siehe auch:
 BRIC
 Bricke
 Brik
 Brigg
 Bryk
 Prick